Гуляницкий:
 
 Гуляницкий, Григорий (? — 1679) — нежинский полковник, соратник гетмана Выговского.
 Августин (Гуляницкий) (1838—1892) — епископ Русской православной церкви.
 Гуляницкий, Николай Феодосьевич (1927—1995) — историк архитектуры и градостроительства.
 Гуляницкий, Трифон Маркович (1875—1959) — большевистский деятель, член ВУЦИК, Кировоградский городской голова.

Гуляницкая 
 Гуляницкая, Наталья Сергеевна (род. 1927) — российский музыковед, педагог, доктор искусствоведения.